Rivière du Castor kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière du Castor (vattendrag i Kanada, lat 46,78, long -72,70), Québec, 
 Rivière du Castor (vattendrag i Kanada, lat 48,62, long -72,43), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar